Абросиха — название населённых пунктов в России:

 Абросиха — деревня в Межевском районе Костромской области.
 Абросиха — деревня в Городецком районе Нижегородской области.